Catalán (o su plural, catalanes) puede hacer referencia a:

 El idioma catalán, la denominación oficial utilizada en Cataluña, las Islas Baleares, Andorra, la Franja de Aragón, la ciudad sarda de Alguer, y extraoficial en la región francesa del Rosellón para referirse a la lengua romance denominada valenciano en la Comunidad Valenciana y la comarca de El Carche (Región de Murcia).
 Lo perteneciente o relativo a la comunidad autónoma española de Cataluña.
 Los catalanes, los naturales de la comunidad autónoma española de Cataluña y de la región histórica del Rosellón, en el sur de Francia.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Catalán (Estado Nueva Esparta), una localidad de Venezuela.
 El arroyo Catalán, un arroyo de Uruguay.
 El escollo del Catalán, un islote en Italia.

También, en astronomía, puede hacer referencia a:

 Catalán (cráter), un cráter de la Luna.

Asimismo, en historia, puede referirse a:

 La batalla del Catalán, que se desarrolló en 1817 a orillas del arroyo Catalán, entre las fuerzas artiguistas del general Andrés Latorre y los portugueses del capitán general de Río Grande do Sul, el marqués Luís Teles da Silva Caminha e Meneses, y del guerrillero José de Abreu, con victoria de estos últimos.

También, como apellido, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Alfredo Catalán Shick (n.1968), un político y abogado venezolano.
 Andrés Catalán (n.1983), un poeta y traductor español.
 Antonio Catalán Díaz (n.1948), un empresario español.
 Diego Catalán (1928-2008), un filólogo y dialectólogo español.
 Elmo Catalán (1932-1970), un periodista chileno.
 José Catalán Deus (n. 1949), un periodista y escritor español.
 José Catalán Salazar (n.1981), un futbolista chileno.
 Miguel Catalán Paz (n.1980), otro futbolista chileno.
 Miguel Catalán Sañudo (1894-1957), un científico español.

Además, como Catalan (sin tilde), puede referirse a:

 Catalan Bay, una bahía de Gibraltar.
 Eugène Charles Catalan, un matemático belga.

Enlaces externos